Amphinome jukesi är en ringmaskart som beskrevs av Baird 1868. Amphinome jukesi ingår i släktet Amphinome och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
jukesi